Ein Gustav-Adolf-Denkmal steht in

 Gustav-Adolf-Denkmal (Bremen)
 Gustav-Adolf-Denkmal (Lützen)